Ла Консентида има више значења:

 Ла Консентида (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Консентида, Гранха (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Консентида (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Консентида (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Консентида (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Консентида (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Консентида (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Консентида (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Консентида (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику